Ganga – il materiale di scarto (sabbia, pietrisco, ecc.) che deve essere separato dal minerale estratto da una miniera
Ganga – sostanza che ricopre le uova di alcuni animali, come gli anfibi
Ganga – nome comune del Pterocles orientalis
Ganga – tipo di canto rurale della Croazia e della Bosnia ed Erzegovina
Ganga Singh –  maharaja del Bikaner dal 1888 al 1943
Ganga – endonimo indiano per il fiume Gange
Gaṅgā – divinità induista che personifica il fiume Gange